Hans Martin Sutermeister
 Heinrich Sutermeister
 John Rudolph Sutermeister